Akan m/39 och Automatkanon m/39 kan syfta på:

 12,7 mm automatkanon m/39 – svensk beteckning för belgiska 13,2 mm FN Browning flygplankulspruta omkamrad till 12,7 mm kaliber.
 13,2 mm automatkanon m/39 – svensk beteckning för belgiska 13,2 mm FN Browning flygplankulspruta i originalkaliber.
 20 mm automatkanon m/39 – svensk beteckning för tyska 2 cm FlaK 30.
 40 mm automatkanon m/39 – svensk beteckning för Bofors 40 mm luftvärnsautomatkanon L/60 som tillverkats i Ungern.

Förgreningssidor
Vapen